Ла Пуеблита има више значења:

 Ла Пуеблита (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуеблита (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику